Spojení písmen P a R může mít různé významy:

PR 
 bývalá SPZ okresu Přerov
 zkratka stanice metra Prosek
 PR – kód ISO 3166-2 pro Portoriko
 AL-PR – kód ISO 3166-2 pro okres Përmet
 BR-PR – kód ISO 3166-2 pro stát Paraná
 CV-PR – kód ISO 3166-2 pro Praia
 CZ-PR – kód ISO 3166-2 pro Prahu
 Přírodní rezervace
 Public relations (anglicky vztahy s veřejností)
 Polsko – zkratka pro Polskou republiku
 Republikánská strana (Francie) (z francouzského Parti républicain) – francouzská politická strana
 PR SMS – zkratka služby Premium SMS
 ve sportu osobní rekord – zkratka z anglického Personal record
 packet radio

Pr 
 praseodym (z latinského Praseodymium) – chemický prvek
 propylová skupina

P. R. 
 Public relations – anglicky vztahy s veřejností
 lid římský – z latinského Populus Romanus

pr. 
 praeteriti  – zkratka pro význam minulého, předešlého, např. předcházejícího (roku, měsíce, týdne)
 průsmyk – zkratka používaná na mapách a v kartografii

p. r. 
 pravá ruka – v hudbě
 z francouzského pour remercier – pro poděkování

.pr 
 .pr – internetová doména nejvyššího řádu pro Portoriko

P+R 
 P+R – zkratka () ve významu „zaparkuj a jeď (jinak)“ – dopravní značka pro označení místa pro přestup z individuální dopravy na návaznou hromadnou dopravu.

Externí odkazy 
 
 

Zkratky
Značky